Termenul „Peter Haber” se poate referi la:

Peter Haber (actor) (n. 1952), personajul principal din serialul Beck
Peter Haber (istoric) (1964–2013), istoric elvețian